

Osoby 
 Carl Sagan (1934-1996) – amerykański astronom
 Peter Sagan (1990) – słowacki kolarz
 Françoise Sagan (1935-2004) – pisarka francuska
 Jerzy Sagan (1928-1998) – polski aktor teatralny i filmowy
 Leontine Sagan (1889-1974) – austriacka aktorka oraz reżyser teatralna i filmowa
 Stanisław Sagan (1951) – polski prawnik
 Iwona Sagan (1958) – polski geograf
 Wiesław Sagan (1955) – polski urzędnik państwowy, wojewoda legnicki

Astronomia 
 Sagan – krater marsjański
 (2709) Sagan – planetoida z pasa głównego asteroid
 Sagan – meteoryt kamienny spadły w Polsce w 1636 roku

Inne 
 Sagan-Befehl – rozkaz żagański Adolfa Hitlera wydany w 1944 roku wobec alianckich jeńców wojennych
 Sagan Tosu – japoński klub piłkarski
 Sagan – niemiecka nazwa Żagania